Джойс () — распространённая в англоязычных странах фамилия ирландского происхождения. В США используется также как личное имя, мужское и женское.

Персоналии 
 Джойс, Арчибальд (1873—1963) — британский композитор, автор вальса, известного в России как «Осенний сон».
 Джойс, Барнаби (род. 1967) — австралийский политик.
 Джойс, Блисс (род. 1983) — канадская кёрлингистка.
 Джойс, Грэм (род. 1954) — английский писатель, четырежды лауреат Британской премии фэнтези.
 Джойс, Джеймс (1882—1941) — ирландский писатель и поэт, представитель модернизма.
 Джойс, Джозеф (род. 1985) — английский боксёр, чемпион Европейских игр и Игр Содружества, призёр чемпионатов Европы.
 Джойс, Джон Джо (род. 1987) — ирландский боксёр.
 Джойс, Дик (род. 1946) — новозеландский гребец.
 Джойс, Дэвид Оливер (род. 1987) — ирландский боксёр.
 Джойс, Кара Линн (род. 1985) ― американская пловчиха.
 Джойс, Кевин (род. 1951) ― американский баскетболист.
 Джойс, Келли (род. 1982) — французская певица.
 Джойс, Колин (род. 1994) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Джойс, Марк (род. 1983) — британский профессиональный игрок в снукер.
 Джойс, Паттабхи (1915—2009) — мастер йоги, основатель школы аштанга-виньяса-йога.
 Джойс, Ребекка (род. 1970) — австралийская гребчиха.
 Джойс, Роберт Дуайер (1830—1883) — ирландский поэт и писатель, собиратель народных песен и музыки.
 Джойс, Тревор (род. 1947) — ирландский поэт, пишущий на английском языке.
 Джойс, Уильям (1906—1946) — нацистский пропагандист, ведущий англоязычных передач германского радио в годы Второй мировой войны.
 Джойс, Уильям (писатель) (род. 1957) — американский писатель, иллюстрирующий свои книги.
 Джойс, Уоррен (род. 1965) — английский футболист и футбольный тренер.
 Джойс, Элис (1890—1955) — американская актриса, популярная в эпоху немого кино.
 Джойс, Элла (род. 1954) — американская актриса.
 Джойс, Эрнест (1875—1940) — моряк, путешественник.

Известные носители имени 
 Оутс, Джойс Кэрол (род. 1938) — американская писательница.
 Муджуру, Джойс (род. 1955) — зимбабвийский политик, вице-президент в 2004—2014 гг.

Прочее 
 «Джойс» — альбом Леонида Фёдорова, Анри Волохонского и Владимира Волкова, вышедший в 2004 году на лейбле Ulitka Records.
 Джойс — сорт домашней яблони.

См. также 
 Башня Джеймса Джойса — музей и одна из достопримечательностей, связанная с жизнью и творчеством писателя Джеймса Джойса.
 Мост Джеймса Джойса — автомобильный арочный мост через реку Лиффи в Дублине.
 «Приключения Питера Джойса» — историко-приключенческая повесть Емельяна Ярмагаева из истории Англии XVII века, опубликованная в 1971.
 Центр Джеймса Джойса — музей в Дублине, посвященный жизни и творчеству ирландского писателя Джеймса Джойса.